Les élections municipales de 2020 en Maine-et-Loire ont lieu le  pour le premier tour et le  pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de Maine-et-Loire.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de  
La préfecture du Maine-et-Loire rappelle le  le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire par commune.

Un arrêté en date du  fixe l'état des candidats admis à participer.

Angers 

 Maire sortant : Christophe Béchu (DVD)
 59 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 43 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Avrillé 
 Maire sortant : Marc Laffineur (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Baugé-en-Anjou 
 Maire sortant : Philippe Chalopin (LR)
 51 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaucouzé 
 Maire sortant : Didier Roisné (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaufort-en-Anjou 
 Maire sortant : Serge Maye (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Beaupréau-en-Mauges 
 Maire sortant : Gérard Chevalier (DVD)
 63 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bellevigne-en-Layon 
 Maire sortant : Dominique Normandin (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bouchemaine 
 Maire sortant : Véronique Maillet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brissac Loire Aubance 
 Maire sortant : Sylvie Guineberteau (DVD)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chalonnes-sur-Loire 
 Maire sortant : Philippe Ménard (EELV)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chemillé-en-Anjou 
 Maire sortant : Christophe Dilé (DVD)
 67 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cholet 
 Maire sortant : Gilles Bourdouleix (CNIP)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 30 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Doué-en-Anjou 
 Maire sortant : Michel Pattée  (DVD)
 41 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Écouflant 
 Maire sortant : Denis Chimier (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Erdre-en-Anjou 
 Maire sortant : Laurent Todeschini
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cette élection a été annulée le 17 septembre 2020 par le Tribunal aministratif de Nantes .

Nouvelle élection du 18 avril 2021

Gennes-Val-de-Loire 
 Maire sortant : Jean-Yves Fulneau (DVD)
 37 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Séguinière 
 Maire sortant : Jean-Paul Boisneau (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Lion-d'Angers 
 Maire sortant : Étienne Glémot (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Garennes sur Loire 
 Maire sortant : Jean-Christophe Arluison (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Hauts-d'Anjou 
 Maire sortant : Maryline Lézé (DVD)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Ponts-de-Cé 
 Maire sortant : Jean-Paul Pavillon (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longuenée-en-Anjou 
 Maire sortant : Jean-Pierre Hébé (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longué-Jumelles 
 Maire sortant : Frédéric Mortier (DLF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Loire-Authion 
 Maire sortant : Gino Boismorin
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lys-Haut-Layon 
 Maire sortant : Philippe Algoët (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mauges-sur-Loire 
 Maire sortant : Jean-Claude Bourget
 65 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mazé-Milon 
 Maire sortant : Christophe Pot (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montreuil-Juigné 
 Maire sortant : Benoît Cochet
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montrevault-sur-Èvre 
 Maire sortant : Alain Vincent (DVD)
 59 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mûrs-Erigné 
 Maire sortant : Damien Coiffard (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyant-Villages 
 Maire sortant : Adrien Denis
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ombrée d'Anjou 
 Maire sortant : Marie-Jo Hamard (LR)
 47 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orée d'Anjou 
 Maire sortant : André Martin (LR)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rives-du-Loir-en-Anjou 
 Maire sortant : Éric Godin
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Barthélemy-d'Anjou 
 Maire sortant : Dominique Bréjeon
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saumur 
 Maire sortant : Jackie Goulet
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Segré-en-Anjou Bleu 
 Maire sortant : Gilles Grimaud
 69 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sèvremoine 
 Maire sortant : Didier Huchon
 67 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tiercé 
 Maire sortant : André Seguin
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trélazé 
 Maire sortant : Marc Goua
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Val d'Erdre-Auxence 
 Maire sortant : Michel Bourcier
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Verrières-en-Anjou 
 Maire sortant : François Gernigon
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de Maine-et-Loire

Maine-et-Loire
Municipales 2020